Choue est un nom propre qui peut désigner :
 Choue, commune française du département de Loir-et-Cher en région Centre-Val de Loire ;
 La Choue, une bière brassée à l’ancienne sur lie dans une brasserie installée dans l’ancien prieuré de Vauclair à Giey-sur-Aujon en Haute-Marne.